Бештейруш — португальська власна назва.

Топоніми

Бештейруш (Амареш) — парафія.
 Бештейруш (Паредеш) — парафія.
 Бештейруш (Тондела)